Doberschütz ist der Name

— mehrerer Orte bzw. Ortsteile in Sachsen:
 Gemeinde Doberschütz im Landkreis Nordsachsen 
 Ortsteil von Malschwitz im Landkreis Bautzen, siehe Doberschütz (Malschwitz)
 Ortsteil von Neschwitz im Landkreis Bautzen, siehe Doberschütz (Neschwitz)

— eines alten, um 1700 ausgestorbenen schlesisches Adelsgeschlechts, siehe Doberschütz (Adelsgeschlecht)

— folgender Personen:
 Elisabeth von Doberschütz († 1591), als Hexe hingerichtet und verbrannt
 Gerlinde Doberschütz (* 1964), Olympiasiegerin der DDR (Rudern Vierer)
 Jens Doberschütz (* 1957), Olympiasieger der DDR (Rudern Achter)
 Johannes Doberschütz (* 1980), deutscher Ruderer
 Klaus Doberschütz (1931–2019), deutscher Journalist, Medienfachmann und Regierungssprecher
 Melchior von Doberschütz, pommerscher Stadthauptmann und Landvogt von Neustettin 

— folgender fiktiven Person:
 Frank Doberschütz, Titelheld einer Krimireihe von Tom Peuckert

Siehe auch:
 Dobberschütz
 Dobschütz
 Döberschütz